Эсмань — название географических объектов на Украине.

Населённые пункты 
 Эсмань — посёлок в Глуховском районе Сумской области.
 Эсмань — посёлок городского типа в Глуховском районе Сумской области.

Железнодорожная станция 
 Эсмань — железнодорожная станция ЮЗЖД.

Реки 
 Эсмань — река в Сумской области, приток Десны.
 Эсмань — река в Сумской области, приток Клевени.